Ку́бок Литвы по футбо́лу 2020 го́да () — 79-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу.

Формат 
В связи с пандемией коронавируса начало турнира перенесено. В турнире смогут принять участие только участники А Лиги, I и II лиг.

Формат турнира остался таким же, как и в прошлом сезоне. Матчи Кубка Литвы пройдут в течение одного календарного года. Клубы А Лиги начнут турнир с 1/8 финала. Победители пар на всех этапах определяются по результатам одного матча.

В 1-м раунде участвовали 27 клубов. Жеребьёвкой определялись 2 команды I лиги, которые напрямую попадали в 1/8 финала, 7 команд, которые напрямую попадали во 2-ой раунд и 9 пар команд, которые разыгрывали 9 мест в следующем этапе. Жеребьёвка состоялась 3 июня 2020 года.

Во 2-м раунде участвовали 16 клубов: 16 команды из 1-го раунда (в том числе победители 9 пар). Жеребьёвка состоялась 22 июня 2020 года.

В 1/8 финала участвовали 16 клубов: 8 команд из 2-го раунда, 5 клубов А Лиги и 2 команд из 1-ого раунда. Жеребьёвка состоялась 2 июля 2020 года.

В 1/4, 1/2 и финале участвовали победители предыдущих раундов.  Жеребьёвка 1/4 финала — 17 июля 2020 года. Жеребьёвка 1/2 финала — 15 сентября 2020 года.

Матчи на всех этапах проводились на полях клубов из низших лиг. Если встречались команды из одной лиги, то хозяин определялся по результатам жеребьёвки.

1-й раунд 
Клубы, которые участвовали в жеребьёвке 1-го раунда:

Атейтис, Атлантас, Атмосфера, Аукштаутия, Бабрунгас, БФА, Видзгирис, Вильтис, Витис, ДФК Дайнава, Джюгас, Йонава, Миния, Невежис, Няптунас, Радвилишкис, Роса, Санед, Свейката, Таурас, Тера, Утенис, Хегельманн Литауэн, ФА Шяуляй, Шилас, Шилуте и Ювента-99.

2 раунд 
По результатам жеребьёвки из 1-го раунда во 2-ой раунд попало 7 команд: Бабрунгас, Вильтис, Витис, Йонава, Радвилишкис, Санед, Свейката.

1/8 финала 
По результатам жеребьёвки из 1-го раунда в 1/8 финала попало 2 команды: Хегельманн Литауэн и ФА Шяуляй.

Команды, которые начинают турнир со 1/8 финала: 
Банга, Жальгирис (Вильнюс), Жальгирис (Каунас), Паневежис, Судува и Ритеряй.

1/4 финала

1/2 финала

Финал 
Стадион «Аукштайтия», Паневежис.

Разное 
Уже после жеребьёвки первого раунда Аукштаутия выкупила название «Экранас» у банкротировавшего клуба Экранас и в первом раунде играла под новым названием.

Примечания 

2020
Национальные футбольные кубки в сезоне 2020